Север-ду-Вога — португальська власна назва.

Топоніми

Север-ду-Вога — муніципалітет
 Север-ду-Вога (парафія)